Criquebeuf kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Criquebeuf-sur-Seine, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Criquebeuf-la-Campagne, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Criquebeuf-en-Caux , departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,